Karabin małokalibrowy leżąc, 50 m to jedna w siedmiu konkurencji strzeleckich rozgrywanych podczas igrzysk olimpijskich w 1956 w Melbourne. Wystartowało 44 zawodników z 25 krajów.

Rozegrano tylko rundę finałową 5 grudnia.

Wyniki 
Każdy ze strzelców oddawał 60 strzałów w sześciu rundach, w każdej po 10 strzałów (na poprzednich igrzyskach strzelcy rywalizowali w czterech seriach po 10 strzałów). Gerald Ouellette uzyskał maksymalny możliwy wynik – 600 punktów. Nie został on jednak uznany za rekord świata, ponieważ po dokładnym zmierzeniu dystansu od stanowisk strzeleckich do tarcz okazało się, że wynosił on 48,5 m.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1956